Уч-Коргон () — село, центр Уч-Коргонского аильного округа в Кадамжайском районе Баткенской области Киргизии. Крупнейший населённый пункт Кадамжайского района — по переписи 2009 года население села составляло 12 874 жителя.

История 
С тюркского языка коргон переводится как «крепость» (не путать с курганами). В 1936—1957 годах село носило название Молотовабад.

Уч-Коргон имеет древнюю историю. На его территории были обнаружены памятники истории периода зороастризма. Здесь бывал известный русский путешественник А. П. Федченко.

В Уч-Коргоне советский полководец М. В. Фрунзе встречался с известным басмаческим курбаши Мадаминбеком и склонил его принять советскую власть. В своё время в Уч-Коргоне скрывался эмир Бадахшана.

Здесь находится гробница одного из командиров кокандского хана Нияза Саркора, который погиб, защищая родину от джунгар. Также в Уч-Коргоне имеется гробница религиозного деятеля Ишана Балхи и ряда других известных теологов.

В годы Великой Отечественной войны 505 уч-коргонцев погибли, защищая Советскую родину от фашистской Германии. Впоследствии несколько человек погибли на Афганской войне.

До 13 октября 1999 года Уч-Коргон находился в составе Ошской области).

Ссылки 
 Uchkorgon

Примечания 

Населённые пункты Баткенской области